Válka tří Jindřichů může být:
 Válka tří Jindřichů (977–978) – povstání německých šlechticů proti císaři Otovi II.
 Válka tří Jindřichů (1585–1587) – osmý a poslední válečný konflikt během náboženských válek ve Francii.